Appiano Gentile, commune italienne de la province de Côme dans la région Lombardie en Italie
 Appiano Sulla Strada Del Vino, ville italienne de la province autonome de Bolzano (ou Bolzen) dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.